Kurna (Estland), plaats in de gemeente Rae in de provincie Hurmajaa, Estland.
 kurna (waterbassin), stenen waterbassin in een hamam.